Il Torneo di pallacanestro maschile NCAA Division I 2008 si concluse con la vittoria, per il secondo anno consecutivo, di Kansas contro Memphis.

Mario Chalmers di Kansas fu nominato Most Outstanding Player.

Squadre qualificate

East Regional - Charlotte

Midwest Regional - Detroit

South Regional - Houston

West Regional - Phoenix

Tabellone

East Regional – Charlotte, North Carolina

Midwest Regional - Detroit, Michigan

South Regional – Houston, Texas

West Regional – Phoenix, Arizona

Final four

Squadra vincitrice

Allenatore:  Bill Self
Vice-allenatori: Joe Dooley, Danny Manning, Kurtis Townsend

Premi NCAA
Naismith College Player of the Year: Tyler Hansbrough, North Carolina Tar Heels
John R. Wooden Award: Tyler Hansbrough, North Carolina Tar Heels
Oscar Robertson Trophy: Tyler Hansbrough, North Carolina Tar Heels
Adolph Rupp Trophy: Tyler Hansbrough, North Carolina Tar Heels
NABC Player of the Year: Tyler Hansbrough, North Carolina Tar Heels
AP Player of the Year: Tyler Hansbrough, North Carolina Tar Heels
Pete Newell Big Man Award: Michael Beasley, Kansas St. Wildcats
NABC Defensive Player of the Year: Hasheem Thabeet, Connecticut Huskies
Frances Pomeroy Naismith Award: Mike Green, Butler Bulldogs
Most Outstanding Player: Mario Chalmers, Kansas Jayhawks
NCAA All-Americans First Team:
 C - Tyler Hansbrough, North Carolina Tar Heels
 C - Kevin Love, UCLA Bruins
 F - Michael Beasley, Kansas St. Wildcats
 F/G - Chris Douglas-Roberts, Memphis Tigers
 G - D.J. Augustin, Texas Longhorns
NCAA All-Americans Second Team:
 C - Roy Hibbert, Georgetown Hoyas
 F/C - D.J. White, Indiana Hoosiers
 F - Luke Harangody, Notre Dame Fighting Irish
 F/G - Shan Foster, Vanderbilt Commodores
 G - Chris Lofton, Tennessee Volunteers
 G - Stephen Curry, Davidson Wildcats
Naismith College Coach of the Year: John Calipari, Memphis Tigers
Henry Iba Award: Keno Davis, Drake Bulldogs
NABC Coach of the Year: Bob McKillop, Davidson Wildcats
AP Coach of the Year: Keno Davis, Drake Bulldogs
Chip Hilton Player of the Year Award: Mike Green, Butler Bulldogs
Clair Bee Coach of the Year Award: Bob McKillop, Davidson Wildcats
Legends of Coaching Award: Pat Summitt, Tennessee Lady Volunteers

Note

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2008
Campionato di pallacanestro NCAA Division I